Al Leong – attore e stuntman statunitense
Fish Leong – cantante malaysiana naturalizzata taiwanese
Isabella Leong – cantante e attrice cinese
Sonia Leong – fumettista e illustratrice britannica
Thor Chuan Leong – giocatore di snooker malese
Leong Chon Kit – calciatore macaense
Leong Chong In – calciatore macaense
Leong Mun Yee – tuffatrice malese